Pulteney ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Pulteney (1686–1767), britischer General und Politiker
 Laura Pulteney (1766–1808), britische Adlige
 Richard Pulteney (1730–1801), britischer Arzt und Botaniker

Pulteney steht für:
 Pulteney (Whiskybrennerei), eine Brennerei für Malt Whisky